Karl Fehr ist der Name folgender Personen:

* Karl Fehr (Politiker) (1890–1973), deutscher Beamter und Politiker, Bürgermeister von Herleshausen 
 Karl Fehr (Literaturwissenschaftler) (1910–1994), Schweizer Literaturwissenschaftler
 Karl Friedrich von Fehr († 1731), deutscher Oberst
 Karl Thomas Fehr (1954–2014), deutscher Mineraloge